НФЛ в сезоне 1987 — стал 68-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Американская футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card: Хьюстон Тексанс 23, Сиэтл Сихокс 20 (ot)
 Плей-офф дивизионов:
 Кливленд Браунс 38, Индианаполис Колтс 21
 Денвер Бронкос 34, Хьюстон Тексанс 10
 Финал конференции: Денвер Бронкос 38, Кливленд Браунс 33

Национальная футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card: Миннесота Вайкингс 44, Нью-Орлеан Сэйнтс 10
 Плей-офф дивизионов:
 Миннесота Вайкингс 36, Сан-Франциско 49ерс 24
 Вашингтон Рэдскинз 21, Чикаго Бэарз 17
 Финал конференции: Вашингтон Рэдскинз 17, Миннесота Вайкингс 10

Супербоул XXII 
Вашингтон Рэдскинз (НФК) 42, Денвер Бронкос (АФК) 10

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1987.pdf Сезон 1987 года в деталях]

Сезоны НФЛ